Александр Николаевич Боло́нин (4 марта 1991, Астрахань, СССР) — российский футболист, вингер астраханского «Волгаря».

Биография 
Родился в 1991 году в Астрахани. С 7 лет занимался в школе «Волгаря», первый тренер — Александр Григорьевич Сухачёв. В 2004 году в составе юношеской команды «Волгаря» 1991 года стал победителем турнира Детской футбольной лиги.

Первым профессиональным клубом в 2010 году стал ФК «Астрахань». Дебютировал за клуб 13 августа 2010 года в матче против «Ангушта», выйдя на замену на 90 минуте. Первый матч против клубов высшего российского дивизиона сыграл в 2012 году в рамках Кубка России, где «Астрахань» уступила «Ростову» (1:3). Футболист был заменен на 78 минуте. В составе «горожан» за 4 года провёл 100 матчей в зоне «Юг» профессиональной футбольной лиги, забив 22 мяча. С учётом кубковых встреч - 108 матчей, 25 голов.

Перед началом сезона 2014/2015 перешёл в воронежский «Факел», где получал мало игрового времени. Через полгода после перехода, в зимнее трансферное окно, вернулся в ряды «Астрахани». В ней был стартовым игроком остаток сезона. Вышел в старте в 11 из 13 встреч весны, забил в этих встречах два мяча.

В сезон 2015/2016 вступил игроком родного «Волгаря», в котором играет до сих пор. В первом же сезоне стал одним из творцов лучшего достижения клуба за всю историю — команда заняла четвертое место, что позволило выступить в стыковых матчах против махачкалинского «Анжи». В двухматчевом противостоянии сыграл только в первой игре, выйдя на замену на 60 минуте вместо Алексея Сутормина. По итогам двух матчей команда из Астрахани уступила с общим счётом 0:3 (0:1, 0:2). Среди игроков астраханского клуба, выступающих в сезоне 2020/2021 является одним из старожилов — и по числу сезонов за клуб, и по количеству сыгранных матчей. У Болонина на начало апреля 2021 года 143 игры за родной клуб во всех турнирах (в том числе и стыковой матч в 2016 году) и 21 гол.

В матче 34 тура сезона 2020/2021 против владикавказской «Алании» забил гол со своей половины поля, перебросив вратаря осетинцев Ростислава Солдатенко. Мяч оказался победным (1:0).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Волгарь»

Футболисты России
Игроки ФК «Астрахань»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Волгарь»